Georg II av Sachsen-Meiningen, född 2 april 1826 i Meiningen, död 25 juni 1914 i Bad Wildungen, var son till Bernhard II av Sachsen-Meiningen och regerande hertig av Sachsen-Meiningen från 1866 till 1914. Hertig Georg II var känd som mycket intresserad mecenat för teatern i Meiningen och han brukade kallas "teaterhertigen" (Theaterherzog).

Biografi 
Georg II studerade juridik, historia och nationalekonomi i Bonn och Leipzig 1844-1847. 1847 gick han in i preussisk militärtjänst, men tog 1848 avsked med graden ryttmästare. Han deltog senare i såväl slesvig-holsteinska kriget 1849 som fransk-tyska kriget 1870-1871, och befordrades med tiden till general, men valde som regerande hertig att inte bära uniform.

I frågan om Tysklands enande sympatiserade Georg med Preussen och i den preussiska författningskonflikten stod han på kronprins Fredrik Vilhelms sida. Hans far Bernhard II ställde sig 1866 på Österrikes sida under preussisk-österrikiska kriget. Efter Preussens seger tvingades Bernhard II därför av Preussen att abdikera 20 september 1866, och Georg blev därefter regerande hertig. Han omvandlade därefter Sachsen-Meiningen i liberal riktning genom att utöka självförvaltningen, skilja kyrkan och skolväsendet åt, och införa en valrättslig reform. Han var dock skeptisk till den konservativa riktningen som den tyska rikspolitiken tog efter 1879, och till många inslag i Vilhelm II:s politik, bland annat utbyggnaden av den kejserliga marinen.

Kulturell gärning
Han visade stort intresse för konsten i allmänhet och teatern i synnerhet samt ägnade betydande summor för åstadkommandet av en mönsterskådespelartrupp, Meiningarna, vars inflytande på den nutida skådespelarkonsten i många länder varit betydande.

Familj
Gift första gången 1850 på Charlottenburgs slott med prinsessan Charlotte av Preussen (1831-1855), dotter till prins Albrekt av Preussen och prinsessan Marianne av Nederländerna.

 Bernhard III av Sachsen-Meiningen (1851-1928)
 Georg Albrecht (1852-1855)
 Maria Elisabeth (1853-1923)

Han ingick ett andra äktenskap 1858 med Feodora av Hohenlohe-Langenburg (1839-1872).
 Ernst (1859-1941) gift 1892 med Katharina Jensen, friherrinna von Saalfeld 1892 (1874-1945)
 Fredrik Johann av Sachsen-Meiningen (1861-1914) gift 1889 med Adelheid zur Lippe-Biesterfeld (1870-1948)

Efter sin andra hustrus död ingick han ett tredje äktenskap 1873 med skådespelerskan Helene Franz, friherrinna von Heldburg (1839-1923).

Antavla

Referenser 
 

Huset Wettin
Hertigar av Sachsen
Födda 1826
Avlidna 1914
Män
Personer från Meiningen
Personer inom tysk teater